Osoby noszące nazwisko Lindner:
 Anna Bursche-Lindner (1922– 2002) –  mistrzyni Polski w jeździe figurowej na lodzie
 Christian Lindner  – niemiecki polityk, poseł do Bundestagu, od 2013 lider Wolnej Partii Demokratycznej (FDP).
 Jason Lindner (ur. 1973) – amerykański muzyk grający na instrumentach klawiszowych, kompozytor i producent muzyczny.
 Dieter Lindner (ur. 1937) – niemiecki lekkoatleta chodziarz startujący w barwach NRD, medalista olimpijski
 Dieter Lindner (ur. 1948) – wschodnioniemiecki kierowca wyścigowy.
 Friedrich Lindner (1904–1949) – zbrodniarz hitlerowski, esesman, członek załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Plaszow
 Heinz Lindner (ur. 1990) – piłkarz austriacki
 Jadwiga (Zuzanna) Lindner, z domu Fraget (1904– 2005) – nauczycielka polska, harcmistrzyni
 Matthias Lindner (ur. 1965, Grimmie) – niemiecki piłkarz występujący na pozycji obrońcy. Kariera klubowa
 Paul Lindner – architekt i budowniczy.
 Sławomir Lindner (1913–1982) – polski aktor filmowy i teatralny, reżyser teatralny i pedagog
Zobacz też:
 (21678) Lindner (1999 RK27) – planetoida